Николай Николаевич Потекаев (род. 30 августа 1972 года, г. Москва, Российская Федерация — российский дерматовенеролог, организатор здравоохранения.
Заслуженный врач РФ, Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы,
Директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии» Департамента здравоохранения Москвы,
Президент Национального альянса дерматовенерологов и косметологов (НАДК),
Почетный Президент Евро-Азиатской ассоциации дерматовенерологов (EAAD),
Главный редактор научно-практического журнала «Клиническая дерматология и венерология».

Биография 
Родился 30 августа 1972 года в городе Москве.

В 1995 году окончил лечебный факультет Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова (ММА).

С 1997 по 1999 году обучался в аспирантуре на кафедре кожных и венерических болезней ММА. В период обучения с 1998 по 1999 годы проходил научную стажировку в клинике дерматологии и аллергологии Университета Людвига Максимилиана в городе Мюнхен (Германия).

С 1999 по 2000 годы — старший научный сотрудник отдела микологии Центрального научно-исследовательского кожно-венерологического института Минздрава РФ (одновременно доцент курса косметологии ММА).

С 2000 по 2002 годы — ученый секретарь ЦНИКВИ Минздрава РФ.

С 2002 по 2003 годы — заместитель Начальника Управления научно-исследовательских медицинских учреждений Минздрава РФ.

С 2003 по 2006 годы — профессор кафедры кожных и венерических болезней ММА.

С 2006 по 2008 годы — ученый секретарь ММА.

С 2008 по 2010 годы — директор Научно-исследовательского центра ММА.

С 2010 по 2011 годы — Главный врач КВКД № 1 Департамента здравоохранения Москвы.

С 2011 по 2014 годы — Директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы (МНПЦДК).

С 2014 по 2016 годы — Заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы.

С 2016 года по настоящее время — вновь директор МНПЦДК

С 23 августа 2019 года — приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации назначен Главным внештатным специалистом по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России.

Научная деятельность 
Кандидатская диссертация Н. Н. Потекаева (1998 г.) посвящена разработке эффективного лечения розацеа. Итогом работы над диссертацией стала не только новая методика лечения этого дерматоза, но и издание первой в России монографии «Розацеа» (2000 г.).

В докторской диссертации (2001 г.) были решены две проблемы — разработка альтернативных схем лечения микроспории у детей и обоснование эффективной терапии онихомикоза тербинафином.

Н. Н. Потекаев является организатором внедрения в российскую дерматологическую и косметологическую практику комплекса неинвазивных методов диагностики таких как: дерматоскопия, ультразвуковое дермасканирование, оптическая конфокальная лазерная микроскопия, визиосканирование кожи и цифровая фотометрия.

Совместно с патоморфологами обосновал патогенез клинической эффективности лазеро- и фототерапии при воздействии на кожу в целях косметической коррекции сосудистых и пигментных новообразований. Разработал обоснование к внедрению в практику дерматологии и косметологии следующих методов лечения: плазмаферез в терапии розацеа, фотодинамическую терапию акне, селективную импульсную фототерапию сосудистых и пигментных новообразований, терапию эксимерным лазером псориаза и витилиго, псориаза интерференционным током, лазеро- и фотоомоложения кожи.

Н. Н. Потекаевым совместно с корифеем немецкой дерматологической школы профессором Гердом Плевигом описано второе в мире наблюдение развития ринофимы на фоне гемангиомы.
Описал ряд редких дерматозов: болезнь Морбигана, ягодичную гранулему грудничков, фульминантную форму розацеа, болезнь Флегеля на фоне ВИЧ-инфекции, универсальную форму acantosis nigricans, малакоплакию кожи.
В работе по изучению клинических особенностей течения герпеса на фоне ВИЧ-инфекции выявил ДНК ВИЧ в содержимом герпетических пузырьков у ВИЧ-позитивных больных, чем обозначил эпидемическую опасность данного пути передачи социально-опасной инфекции.

В 2002 году учредил научно-практический журнал «Клиническая дерматология и венерология», который аккредитован ВАК Минобразования и внесен в базу SCOPUS и с момента создания журнала является его главным редактором.

В 2006 году основал профессиональную общественную организацию «Национальный альянс дерматологов и косметологов», в состав которой вошли руководители крупных учреждений косметологического профиля (НИИ Косметологии МЗ РФ и Институт Красоты), а также лидеры ассоциаций и обществ, представляющих сферы дерматологии, косметологии, микологии, восстановительной и эстетической медицины.
В 2007 году возглавил Российское Бюро Европейского проекта «ЕвроМеланомы» — акции проводятся ежегодно в 3-й понедельник мая в более чем 100 городах России, в них принимают участие более 1000 дерматологов страны.

В 2009 году первым из российских дерматовенерологов избран в Совет директоров Европейской академии дерматовенерологии (EADV).

В 2011 году в качестве главного внештатного специалиста дерматовенеролога ДЗМ провел реформу и модернизацию дерматовенерологической службы Москвы, в результате которой было создано крупнейшее в Европе учреждение дерматовенерологического профиля — Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, который возглавил в качестве директора. Центр получил полномочия Правительства Москвы по проведению медицинского освидетельствования иностранных граждан, прибывающих в РФ для трудоустройства.

В 2011 году совместно с ведущими дерматовенерологами Германии, Чехии, Польши, Израиля, Латвии и Белоруссии основал Евро-азиатскую ассоциацию дерматовенерологов, а с 2012 по 2015 годы был её Президентом.
В период пребывания в должности Первого заместителя руководителя Департамента здравоохранения Москвы с 2014 по 2016 гг. провел реформу и модернизацию лабораторной службы в административных округах Москвы, а также был инициатором и организатором создания ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ» (аналог института NICE в Великобритании), который отвечает за предоставление национальных рекомендаций для Департамента здравоохранения Москвы по вопросам общественного здравоохранения, лечения и клинической практики.

На базе Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии организовал первую в Москве патоморфологическую лабораторию кожи и Центр неинвазивной диагностики кожи. Создал сеть кабинетов по раннему выявлению злокачественных новообразований кожи, чем повысил эффективность диагностики самой злокачественной опухоли человека — меланомы.

Н. Н. Потекаев автор более 500 научных работ, в том числе 13 монографий, под его руководством выполнено 35 кандидатских и 5 докторских диссертационных работ, автор 5 патентов.

Владеет английским, немецким и арабским языками.

Награды и звания 
 Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации (2014)
 Медаль Рудольфа Вирхова Европейской академии естествознания, Ганновер, Германия (2015)
 Благодарность Мэра Москвы (2016)
 Заслуженный врач Российской Федерации (2016)
 Медаль Роберта Коха Европейской академии естtствознания, Ганновер, Германия (2017)
 Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (2017)
 Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания РФ (2019)
Орден Дружбы (2021)

Научные труды 
 Книга «Псориатическая болезнь». Москва. Изд-во «МДФ», 2014, 298 с.
 Книга «Редкие, тяжелые и атипичные заболевания кожи. Клинические наблюдения на консультациях главного дерматовенеролога департамента здравоохранения г. Москвы в 2014—2015 гг.: атлас». Выпуск 1. — Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» (Москва). Москва, 2016. 224 с.:ил..
 Книга «Клинико-морфологическая диагностика и принципы лечения кожных болезней». «Медицина», 2006, 512 с.
 Книга «Распознавание болезней кожи». М.: Группа МДВ, 2016, 120 с.
 Книга «Диагностика сифилиса: от Вассермана до наших дней». Владимир: Транзит-ИКС, 2018. — 256 с.
 Книга «Лазер в дерматологии и косметологии». Москва. -«Capital Press»-2015. — 289 с.
 Книга "Дерматоскопия в клинической практике. Руководство для врачей под редакцией Потекаева Н. Н. ". Москва, «МДВ», 2010 г., 144 с
 Книга «Акне и розацеа. Под редакцией Н. Н. Потекаева». М.: «Бином», 2007, 216 с.
 Книга «Онихомикоз». Москва: МДВ, 2009, 92 с.
 Патент «Способ коррекции структурно-функциональных изменений соединительной ткани». Патент на изобретение RU № 2277423. Опубликовано: 10.06.2006; Заявка: 2005110090/14
 Патент «Способ прямого количественного измерения подкожно-жирового слоя у новорожденных с помощью высокочастотного ультразвука». Патент на изобретение RU № 2596716 Опубликовано: 10.09.2016 Заявка: 2015110541/14
 Патент «Способ лечения патологических рубцовых деформаций кожи». Патент на изобретение RU № 2599868 опубликовано 20.10.2016 Бюлл. № 29; заявка 2015125080/14б 25.06.2015
 Патент «Способ эстетической коррекции инволютивных изменений кожи лица». Патент на изобретение RU № 2603618 опубликовано 27.11.2016 Бюлл. № 33; заявка 2015128917/14 16.07.2015
 Патент «Устройство для динамического клинико-инструментального наблюдения за пациентами с поражениями кожи». Патент на полезную модель RU 177110, 08.02.2018. Заявка № 2017113149 от 17.04.2017. https://yandex.ru/patents/doc/RU177110U1_20180208
 Патент «Способ диагностики нейросифилиса». Патент на изобретение RU 2699057, 03.09.2019. Заявка № 2018131297 от 30.08.2018.
 Патент «Способ лечения экскориированных акне». Патент на изобретение RU 2699061, 03.09.2019. Заявка № 2018119957 от 30.05.2018.
 Патент «Устройство для сегментарного сканирования кожи с автоматической подачей иммерсионной жидкости». Патент на полезную модель RU № 193834. Опубликовано: 18.11.2019 Бюл. № 32.

Ссылки 
 Профиль Потекаева Николая Николаевича на официальном сайте ДЗМ
 Профиль Потекаева Николая Николаевича на официальном сайте РНИМУ
 Профиль Потекаева Николая Николаевича на официальном портале российского врача

Примечания 

Дерматовенерологи России